Волнения в Пакистане () — акции протеста, начавшиеся в конце октября 2011 года. Вызваны безработицей, коррупцией, плохим положением молодёжи в Пакистане, резким недовольством политикой, проводимой правительством страны. Усилились из-за непрекращающихся бомбардировок северо-запада страны американцами.

Хроника 
 28 октября 2011 года начались массовые манифестации в городе Лахоре. По разным данным, от 30 тысяч до 90 тысяч человек потребовали немедленной отставки президента страны Асифа Зардари.
 31 октября 2011 года акции протеста продолжаются в Лахоре. 75 000 митингующих требуют отставки президента страны и прекращения американских бомбардировок Пакистана. В город стали приезжать люди из Хайбер-Пахтунхвы и Зоны Племён, они присоединяются к митингующим и перекрывают улицы города. Это крупнейший митинг в городе с 1986 года.
 4 ноября 2011 года в городе Карачи прошёл митинг в поддержку требований об отставке правительства. Участвовало около 300 человек.
 20 ноября 2011 года посол Пакистана в США, Хусейн Хаккани, попросил Соединённые Штаты помочь президенту Асифу Али Зардари сохранить власть. Он сделал заявление, что на волне недовольства пакистанцами властью, военные решили совершить государственный переворот.
 23 ноября 2011 года Хусейн Хаккани был снят с должности, после сделанного им заявления. Новым послом Пакистана в США стала Шерри Рехман.
 26 ноября 2011 года свыше 100 000 человек вышли на улицы Пешавара. Митинг был организован оппозиционным политиком Имраном Ханом.

2013 год 
 В январе 2013 года Пакистане начался «Марш миллионов»: в Исламабад отправились тысячи митингующих под руководством теолога Тахира Кадри с требованием реформ избирательной системы, смены власти и искоренения «существующей в стране коррупционной феодальной системы».

Примечания 

История Пакистана